

1 марта 
 Баич, Джюро (20) — хорватский студент-антифашист, Народный герой Югославии. Погиб в бою с усташами.
 Зарубин, Николай Николаевич (48) — советский филолог. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
 Пакс, Фердинанд Албин (83) — немецкий ботаник.

2 марта 
 Комиссаров, Константин Васильевич (43) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, командир 65-го стрелкового корпуса, 183-й стрелковой дивизии. Погиб в бою
 Крисчен, Чарльз Генри (25) — американский свинговый и джазовый гитарист.
 Соловьёв, Сергей Михайлович (56) — русский поэт. Внук и полный тёзка историка С. М. Соловьёва. Репрессирован. Умер в госпитале для душевнобольных в эвакуации.

3 марта 
 Амадей Савойский (43) — 3-й герцог Аостский, вице-король и генерал-губернатор Итальянской Восточной Африки (1937—1941). Умер в английском плену.
 Бернгейм, Эрнст (92) — немецкий историк, источниковед и методолог истории.
 Галкин, Алексей Семёнович (75) — военный деятель России и Украины. Умер в советской ссылке.
 Гольц, Борис Григорьевич (28) — советский ленинградский композитор. Умер в блокадном Ленинграде.
 Домани, Роберт (33) — югославский военный, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Штайнбергер, Адольф (26) — югославский военный деятель еврейского происхождения, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии (посмертно). Казнён чётниками.

4 марта 
 Богаткевич, Мечислав (38) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик. Расстрелян немецкими оккупантами.
 Волков, Алексей Алексеевич (52) — советский государственный и партийный работник, и. о. 1-го секретаря ЦК КП(б) Белоруссии (1937—1938).
 Голлербах, Эрих Фёдорович (46) — советский искусствовед, художественный и литературный критик, библиограф и библиофил.
 Мачковяк, Владислав (31) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик. Расстрелян немецкими оккупантами
 Петров, Николай Иванович (31) — капитан-лейтенант военно-морского флота СССР, командир подводной лодки «Щ-307». 
 Пыртек, Станислав (28) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Расстрелян немецкими оккупантами.

5 марта 

 Аржаков, Степан Максимович (42) — советский якутский государственный, политический и хозяйственный деятель. Репрессирован, расстрелян по приговору военного трибунала. Реабилитирован посмертно.
 Бардт, Траугот Яковлевич (69) — русский архитектор. Репрессирован. Умер в ссылке. Реабилитирован посмертно.
 Владушич, Бранко (24) — югославский хорватский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою с усташами.
 Дмитрий Павлович (50) — великий князь, первый сын великого князя Павла Александровича и Александры Георгиевны, внук Александра II, участник убийства Григория Распутина. Умер от туберкулёза, осложнившегося уремией в Швейцарии.
 Крамаренко, Лев Юрьевич (54) — российский и советский живописец. Умер в эвакуации в Самарканде.

6 марта 
 Кубанёв, Василий Михайлович (21) — советский поэт. Умер от воспаления лёгких.
 Пелузо, Эдмондо (60) — итальянский революционер-коммунист, журналист-антифашист. Расстрелян по приговору советского суда. Реабилитирован посмертно.

7 марта 
 Белавенец, Сергей Всеволодович (31) — советский шахматист и шахматный теоретик, мастер спорта СССР (1933). Трёхкратный чемпион Москвы (1932, 1937, 1938), участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою
 Плоткин, Михаил Николаевич (29) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира эскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка 10-й бомбардировочной авиационной бригады военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота, Герой Советского Союза. Погиб при авиационном налёте.

8 марта 

 Гардеман, Григорий Иванович — участник Великой Отечественной войны, , политрук 7-й стрелковой роты 71-го стрелкового полка (30-я стрелковая дивизия, 56-я армия, Южный фронт). Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Давыдов-Лучицкий, Всеволод Владимирович — советский военачальник, полковник, командир 199-й стрелковой дивизии. Погиб на фронте.
 Капабланка, Хосе Рауль (53) — кубинский шахматист, шахматный литератор, дипломат, 3-й чемпион мира по шахматам (1921—1927), кровоизлияние в мозг.
 Онилова, Нина Андреевна (20) — Герой Советского Союза (посмертно), командир пулемётного расчёта 54-го стрелкового полка, 25-й Чапаевской дивизии, Приморской армии, Крымского фронта. Умерла от ран, полученных в бою.
 Семёнов-Тян-Шанский, Андрей Петрович (75) — русский, советский географ, энтомолог, колеоптеролог и переводчик, сын Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Умер от воспаления лёгких в блокадном Ленинграде.

9 марта 
 Кравчук, Михаил Филиппович (49) — советский украинский математик, автор многочленов Кравчука и матриц Кравчука. Репрессирован. Умер в советском лагере.
 Новиков, Александр Евдокимович (19) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.

10 марта 
 Гудвин, Амина (74) — английская пианистка.
 Одаджич, Любица (28) — югославская партизанка, Народный герой Югославии (посмертно). Казнена немецкими оккупантами.
 Тихомиров, Илья Кузьмич (31) — Герой Советского Союза.

11 марта 
 Евгений Лобанов — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ончуков, Николай Евгеньевич — российский фольклорист, этнограф, журналист и издатель, действительный член Императорского русского географического общества. Репрессирован. Умер в советском лагере.

12 марта 

 Бош, Роберт (80) — немецкий промышленник, инженер и изобретатель; основатель компании Robert Bosch GmbH.
 Брэгг, Уильям Генри (79) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1915 год, Президент Королевского общества (1935—1940)
 Мукер, Иван (27) — югославский рабочий, партизан Народно-освободительной войны и Народный герой Югославии (посмертно). Самоубийство во избежание плена.
 Йованович, Жикица — югославский военный деятель, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии (посмертно), организатор партизанского антифашистского движения в Западной Сербии. Погиб в бою.
 Лилль, Пауль (60) — эстонский военный деятель, генерал-лейтенант. Умер в советской тюрьме.
 Юдин, Михаил Владимирович (29) — советский офицер, участник Гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза (1937). Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою.

13 марта 
 Мескупас, Шмуелис-Ицикас Маушевич — советский литовский партийный деятель.

14 марта 
 Савич, Никанор Васильевич (72) — российский политический деятель. Умер в Париже.
 Федде, Фридрих Карл Георг (68) — немецкий ботаник польского происхождения.
 Чистов, Алексей Иванович — член IV Государственной Думы от Московской губернии. Погиб в результате нечасного случая.

15 марта 
 Макмердо, Артур Хейгейт (90) — английский художник и архитектор.
 Плашкин, Борис Иосифович (24) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хромов, Пётр Филиппович — советский поэт, участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою.
 Цемлинский, Александр фон (70) — австрийский композитор и дирижёр еврейского происхождения. Умер от пневмонии в Нью-Йорке.

16 марта 

 Воног, Владимир Донатович — советский футболист, судья. Заслуженный мастер спорта СССР (1934). Судья всесоюзной категории (1938). Погиб в блокадном Ленинграде.
 Гёдрих, Август фон (82) — немецкий велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах 1896 в шоссейной гонке.
 Перельман, Яков Исидорович (59) — российский, советский учёный, популяризатор физики, математики и астрономии, один из основоположников жанра научно-популярной литературы. Умер от голода в блокадном Ленинграде.

17 марта 
 Нейдгардт, Дмитрий Борисович (80) — российский государственный деятель, градоначальник Одессы (1903—1905), член Государственного совета. Умер в Париже.
 Тарасов, Николай Григорьевич (75) — российский и советский краевед и педагог, специалист в области методики преподавания истории. Доктор педагогических наук (1940), профессор.

18 марта 

 Благоевич, Вера (21) — сербская студентка-антифашистка, врач Народно-освободительной армии, Народный герой Югославии (помертно). Казнена немецкими оккупантами.
 Данько, Наталья Яковлевна — советский скульптор-керамист. Умерла после эвакуации из блокадного Ленинграда.
 Стефан (Знамировский) — священнослужитель Русской православной церкви, епископ Шадринский (1924—1927), епископ Калужский и Боровский (1927—1928), епископ Вятский и Слободской (1929—1930), епископ Ульяновский(1933), архиепископ Вологодский и Тотемский (1934—1936). Неоднократно репрессировался. Расстрелян по приговору суда.
 Стэр, Филип Уилсон (81) — — английский художник, один из лидеров английских импрессионистов.
 Фёдор Щербатской (75) — русский и советский востоковед.

19 марта 
 Диас, Хосе (46) — испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании (1932—1942), самоубийство.
 Меррием, Клинтон Харт (86) — американский зоолог и ботаник.
 Оплеснин, Николай Васильевич (27) — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Пичугин, Евгений Иванович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Турхан, Нарциз (62) — блаженный Римско-католической церкви, священник, монах из ордена францисканцев, мученик. Погиб в Дахау.

20 марта 
 Дзержинский, Владислав Эдмундович (61) — врач-невролог и психиатр, профессор Екатеринославского университета, полковник медицинской службы Войска Польского, брат Феликса Эдмундовича Дзержинского. Расстрелян немецкими оккупантами.
 Калафати, Василий Павлович (73) — русский и советский композитор и музыкальный педагог. Умер в блокадном Ленинграде.
 Шульпин, Леонид Михайлович (36) — советский учёный, орнитолог. Участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.

21 марта 
 Дамиловский, Николай Александрович (61) — украинский архитектор.
 Димич, Нада (18) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной борьбы в Югославии, Народный герой Югославии. Расстреляна усташами.
 Кобылянская, Ольга Юлиановна (78) — украинская писательница. Член Союза писателей СССР. Умерла в нацистской тюрьме.
 Трезвинский, Степан Евтропьевич (81) — оперный певец (бас-профундо). Герой Труда (1924). Заслуженный артист Республики (1925).
 Штырски, Йиндржих (42) — чешский художник и фотограф-сюрреалист, писатель, художественный критик, теоретик искусства, представитель восточноевропейского и международного авангарда. Покончил жизнь самоубийством.

22 марта 
 Волков, Александр Александрович (56) — российский и французский кинорежиссёр и сценарист. Умер В Риме.
 Каминг, Фредерик (66) — британский крикетчик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Кичкайлов, Александр Алексеевич (36) — советский военачальник, генерал-майор.
 Лихачёв, Пётр Тимофеевич (36) — помощник командира взвода 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта, старший сержант. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Рущинский, Михаил Осипович (47) — советский футболист и футбольный тренер.

23 марта 

 Альвеар, Марсело Торкуато де (73) — президент Аргентины (1922—1928).
 Боярко, Алексей Павлович (38) — советский государственный и партийный деятель, секретарь Черновицкого подпольного областного комитета КП(б) Украины (1941), казнён.
 Луцкевич, Антон Иванович (58) — белорусский политик, общественный деятель, историк, публицист и литературовед, один из основателей белорусского национального движения в XX веке. Председатель Совета министров и министр иностранных дел Белоруссии (1918—1920). Репрессирован.
 Маргерит, Виктор (75) — французский романист, драматург, поэт, публицист и историк
 Пумпур, Пётр Иванович (41) — советский военачальник, участник Гражданской войны в Испании, командир истребительной группы Мадридского фронта, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. Расстрелян органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Федосеев, Михаил Андреевич (29) — Герой Советского Союза. 
 Шталекер, Вальтер (41) — доктор юриспруденции, бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, командир айнзатцгруппы А, начальник ЗиПо и СД рейхскомиссариата Остланд. Умер от раны, полученной в бою с партизанами.

24 марта 
 Чибирас, Криступас (53) — литовский католический священник, теолог, общественный деятель. Погиб под бомбами советской авиации.

25 марта 
 Вейк, Николас ван (61) — голландский филолог-славист.
 Голубец, Иван Карпович (25) — старший матрос-пограничник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942, посмертно), погиб в осаждённом Севастополе.
 Досифей (Протопопов) (55) — — священнослужитель Русской Православной Церкви, архиепископ Саратовский и Царицынский.
 Карр, Уильям (55) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Кирилкин, Иван Тарасович — первый директор Краматорского завода тяжёлого машиностроения и судостроительного завода № 402 в г. Молотовск. Репрессирован, погиб в советском лагере.
 Корольков, Дмитрий Николаевич (83) — российский и советский учёный-языковед, профессор
 Терлецкий, Александр Степанович — комиссар Балаклавского партизанского отряда в 1942 году. Казнён немецкими оккупантами.

26 марта 
 Лаганский, Еремей Миронович (54) — советский публицист, драматург, журналист. Погиб на фронте Великой Отечественной войны.
 Мартынов, Александр Максимович (30) — советский офицер, танкист-ас, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Погиб в бою.
 Симонок, Владимир Поликарпович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Стаменкович, Коста (48) — югославский рабочий, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Тёрох, Илья Иванович — композитор, общественный деятель и поэт, принадлежавший к галицко-русскому направлению. Умер в Нью-Йорке.
 Ходжаш, Самуил Моисеевич (60) — адвокат, общественный деятель Евпатории, спасший от уничтожения немцами крымских караимов. Расстрелян немецкими оккупантами.
 Шихарев, Александр Фёдорович (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

27 марта 
 Аксентиевич, Влада (26) — югославский студент, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии. Казнён немецкими оккупантами.
 Гонсалес, Хулио (скульптор) (65) — испанский скульптор и художник.
 Жагар, Стане (46) — словенский школьный учитель, участник Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии. Погиб в бою с немецкими оккупантами.
 Уилкокс, Джон Уолтер (60) — офицер ВМС США, контр-адмирал, командир оперативного соединения № 39 (TF39). Утонул в море во время шторма.

28 марта 
 Сильницкий, Михаил Фёдорович (21) — Герой Советского Союза
 Эрнандес, Мигель — испанский поэт и драматург, участник Гражданской войны. Умер от туберкулёза во франкистской тюрьме.

29 марта 
 Имай Насыри (43) — башкирский писатель, журналист, общественный деятель. Репрессирован, умер в заключении.

30 марта 
 Павлов, Фёдор Павлович (26) — Герой Советского Союза.
 Сапрыгин, Николай Евменьевич (64) — участник революционного движения, государственный и общественный деятель СССР.

31 марта 
 Беляков, Александр Васильевич — командир Красной Армии, лейтенант, один из активистов и идеологов подпольной антифашистской организации действовавшей в оккупированном Ржеве в период с 1941 по 1942 год. Казнён немецкими оккупантами.
 Волобуев, Константин Максимович — комбриг, деятель органов государственной безопасности.
 Ермаков, Иван Дмитриевич (66) — русский и советский психиатр, психолог, художник и литературовед, один из пионеров психоанализа в Советской России. Репрессирован. Умер в тюремной больнице.
 Кайев, Лев Алексеевич (29) — советский шахматист и шахматный композитор. Погиб на фронте.
 Зиттард, Альфред (63) — немецкий органист и композитор.
 Мигунов, Василий Васильевич (23) — советский военный лётчик, старший лейтенант. Участник Второй мировой войны, лётчик 29-го истребительного авиационного полка 31-й смешанной авиационной дивизии ВВС. Герой Советского Союза. Погиб в бою.
 Новожёнов, Владимир Иванович — разведчик разведотдела штаба 31 армии, красноармеец, один из активистов и идеологов подпольной антифашистской организации действовавшей в оккупированном Ржеве в период с 1941 по 1942 год. Казнён немецкими оккупантами.
 Телешев, Алексей Петрович (26) — командир Красной Армии, Младший воентехник, организатор и руководитель подпольной антифашистской организации действовавшей в оккупированном Ржеве в период с 1941 по 1942 год. Казнён немецкими оккупантами.